Эдвин Герберт Лэнд (; 7 мая 1909, Бриджпорт, штат Коннектикут — 1 марта 1991, Кембридж, штат Массачусетс) — американский учёный и , основатель корпорации Polaroid. Он стал первым, кто использовал принципы поляризации во многих потребительских товарах и изобрёл одноступенный фотопроцесс. По количеству полученных патентов на изобретения — 535 — уступал только Томасу Эдисону.

Член Национальной академии наук США (1953), иностранный член Лондонского королевского общества (1986).

Карьера 
Его дедушка и бабушка Соломоновичи (еврейского происхождения) эмигрировали в США из Российской Империи в 1880-х годах. С раннего детства Эдвин Лэнд экспериментировал со светом, калейдоскопами и стереоскопами, что позволило ему уже в 1929 году, будучи студентом Гарвардского университета, разработать и сконструировать первый в мире поляризующий материал для коммерческих нужд.

Лаборатории Лэнда — Уилрайта 
В 1932 году Лэнд совместно с Уилрайтом, преподавателем Гарвардского университета и выходцем из богатой семьи, основал компанию для коммерциализации материала для солнечных очков и светофильтров фотоаппаратов. Впоследствии появились и другие инвесторы.

Корпорация Polaroid 

В 1937 году компания была переименована в «Polaroid», и первая пара очков была продана уже в конце 1930-х годов. Спрос возрастал, и вскоре продукция «Polaroid» пересекла границы Европы и Азии. 

В 1948 году фирма «Polaroid» запускает производство фотоматериалов одноступенного процесса и фотоаппаратов для моментальной фотографии, выдающих готовый снимок сразу после съёмки.

Фотокомплекты нового типа состояли из светочувствительного материала, приёмной бумаги и капсул с проявляюще-фиксирующей пастой. Процесс проявления запускается сразу после съёмки, давая готовый позитив через несколько секунд. Цветные фотоматериалы одноступенного процесса, поступившие на рынок в 1962 году, также изобретены Лэндом.

В начале 1970-х годов занялся созданием интегральных комплектов для моментальной фотографии, не требующих разделения негатива и позитива после проявления. Новая серия фотоматериалов и фотоаппараты для них получили название Polaroid SX-70.

В 1975 году Лэнд перешел с поста президента компании на пост исполнительного директора (CEO), в 1980 году перешел на пост председателя совета директоров Polaroid. 

В 1982 году покинул совет директоров и ушел из компании после коммерческого провала новой разработки — цветной любительской киноплёнки одноступенного процесса .

Последние годы жизни 
После ухода из «Polaroid» он основал в 1980 году , в котором проводились исследования по биологии, физике и химии. После смерти все его бумаги и заметки были уничтожены личным помощником.

Награды 
В число наград входят:
 Медаль Эллиота Крессона (1938)
 Медаль Джона Скотта (1938)
 Премия Румфорда (1945)
 Медаль Холли (1948)
 Медаль и премия Дадделла (1949)
 Медаль Говарда Поттса (1956)
 Медаль прогресса (Королевское фотографическое общество) (1957)
 Медаль прогресса (Фотографическое общество Америки) (1960)
 Премия Уильяма Проктера за научные достижения (1963)
 Президентская медаль Свободы (1963)
 Медаль Фредерика Айвса (1967)
 Национальная научная медаль США (1967)
 Премия памяти Рихтмайера (1971)
 Премия основателей NAE (1972)
 Медаль Перкина (1974)
 Золотая медаль SPIE (1979)
 Премия Гарольда Пендера (1979)
 Премия Харви (1979)
 Национальная медаль США в области технологий и инноваций (1988)
В 1951—1954 годах был президентом Американской академии искусств и наук.

Память 
В его честь названа .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Edwin Herbert Land, 7 May 1909 — 1 March 1991 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1994, vol. 40, pp. 195—219, plate, by F. W. Campbell

Выпускники Норвичской свободной академии
Учёные США
Изобретатели США
Лауреаты премии Гарольда Пендера
Лауреаты премии Харви
Лауреаты премии основателей NAE
Лауреаты премии Румфорда
Лауреаты премии Уильяма Проктера за научные достижения
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Polaroid
Оптика
Изобретатели фотоаппаратов
Награждённые медалью Фредерика Айвса
Награждённые медалью Холли
Корпоративные руководители
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Колумбийского университета
Почётные доктора Бэйтского колледжа